Omar Fassal, né en 1986, est un écrivain marocain spécialisé en finance.  Il a également été chroniqueur pour L'Économiste et pour Atlantic Radio  .

Biographie 

Il est diplômé en 2010 du Certificat d’études politiques « Clés d’analyse du monde contemporain », une des formations à distance de Sciences Po Toulouse.

Bibliographie 

 Tout savoir sur la finance : l’argent, le pouvoir, la spéculation, le partage, Editions Liber, 2013 
 Une histoire de la fraude financière, Editions Liber, 2016 
 Crises, ajustements, innovations - Portrait d'une économie mondiale en bouleversement, Editions Liber, 2018 
 Thermo-Finance: The Link Between Financial Engineering and Financial Stability,

Références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 
 

Naissance en 1986
Élève de l'EM Lyon Business School
Étudiant de l'université Claude-Bernard-Lyon-I
Élève de l'Institut d'études politiques de Toulouse
Enseignant à l'EM Lyon Business School
Écrivain marocain
Économiste marocain